Манник Берберян (; 1885, Ускюдар, Османская империя — 1960, Франция) — армянская , , , оперная певица.

Биография 
Родилась в семье армянского педагога, журналиста, писателя, переводчика и поэт Ретеоса Берберяна (1848—1907). В молодости посвятила себя музыке, стала оперной певицей.

В 1919—1920 г. жила и пела в США. Её имя фигурирует в театральных заметках в «The New York Times».

Как и её отец была прозаиком и поэтом. Автор лирической поэзии. Некоторые из произведений М. Берберян находятся в Национальной библиотеке Армении в Ереване.

Занималась переводами. Перевела драму «Саломея» О. Уайльда.

Похоронена в Баньё (Франция).

Избранные произведения 
 Արձակ երգեր, Կ. Պոլիս, 1911
 Արեւոտ ճամբան, Փարիզ
 Երեք վիպակներ, Ալեքսանդրիա, 1945

Ссылки 
 Манник Берберян
 «Amore» una poesia di Mannig Berberian

Поэтессы Армении
Оперные певцы и певицы